Didier Chardez (1924-2000), biologiste belge
 Didier Chardez (né en 1953), alias Didgé, dessinateur de bandes dessinées belge